В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Dallas 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс Еверт і Розмарі Казалс 7-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Розмарі Казалс (фінал)
 Мартіна Навратілова /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (півфінал)

 Леслі Гант /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер /  Джанет Райт (2-ге коло)
 Вірджинія Вейд /  Рене Річардс (чвертьфінал)
 Міма Яушовец /  Бетті-Енн Дент (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Dallas